Вендланд — землі, заселені вендами.
  — землі древан на схід від Люнебурзької пустоші і на південний-схід від Гамбурга в Люхов-Данеберзькому районі.
 Вендланд — віртуальна держава, що кілька тижнів існувала у 1980 році у Люхов-Данеберзькому районі.

 Генріх Лудольф Вендланд (1825—1903) — німецький ботанік, син Йоганна Крістофа Вендланда
 Герман Вендланд (1825—1903) — німецький ботанік, садівник та директор ботанічного саду в Гановері, син Генріха Лудольфа Вендланда
 Йоганн Крістоф Вендланд (1755—1828) — німецький ботанік, садівник та садовий інспектор.
 Пауль Вендланд (Johann Theodor Paul Wendland) (1864—1915) — німецький філолог.
 Анна Вероніка Вендланд (Anna Veronika Wendland) (1966) — німецький історик Східної Європи й України.